Рейс 542 может иметь следующие значения:
 Рейс 542 Braniff Airways
 Рейс 542 Аэрофлота